Tschik (russisch ) steht für folgende geographischen Objekte in der Oblast Nowosibirsk in Russland:
 Tschik (Siedlung), Siedlung städtischen Typs
 Tschik (Dorf), Dorf
 Tschik (Fluss), Quellfluss des Ob-Nebenflusses Tschaus

Siehe auch:
 Tschick